Nasa kan syfta på:

 NASA – USA:s rymdfartsstyrelse
 Nasa (musikgrupp) – en svensk syntgrupp
 Nasafjället – ett fjäll beläget på gränsen mellan Norge och Sverige
Nasa silvergruva – en silvergruva i Lappland
Nasaleden – en snöskoterled i Lappland 
 Nasa (växter) – ett släkte brännreveväxter, sevenskt namn färgkronor
 11365 NASA – en asteroid i huvudbältet